Le Kayak club de Thury-Harcourt (KCTH) est une association sportive de canoë-kayak, basée à Thury-Harcourt, en France.

Évènements 

Le club a organisé le championnat d'Europe de kayak-polo en 2007.

Personnalités

Joueurs de kayak-polo 

 Équipe masculine senior N1 en 2008
 Olivier Rousselet
 Jeroen Dieperink
 Florian Duval
 Martin Lelièvre (membre de l'équipe de France espoir de kayak-polo masculin en 2008)
 Pierre Cingal
 Corentin Hebert
 Julien Chevalier

 Équipe féminine senior N1F en 2008
 Annie Chevalier
 Jeanne Lelievre
 Cécile Jourdan
 Justine Lefebvre (membre de l'équipe de France de kayak-polo féminin en 2008)
 Laurence Euverte
 Aurélie Garcia
 Amélie Naudy

 Ancienne joueuse
 Géraldine Chevalier

Résultats sportifs

Kayak-polo Sénior Hommes 

 Championnat de France
 Vice-champion de France 2007
 Vice-champion de France 2006
 Champion de France 1997

 Coupe de France
 Médaille de bronze Coupe de France 2008
 Médaille d'argent Coupe de France 2007
 Médaille d'or Coupe de France 2002
 Médaille d'or Coupe de France 1997
 Médaille d'argent Coupe de France 1995
 Médaille de bronze Coupe de France 1994

Kayak-polo Sénior Dames 

 Coupe de France
 Médaille de bronze Coupe de France 1994

Voir aussi 

 Kayak-polo

Liens externes 

 Site officiel
 Résultats de kayak-polo
 FFCK - Fiche de l'équipe masculine en N1 : composition en 2008 et tous les résultats
 FFCK - Fiche de l'équipe féminine en N1F : composition en 2008 et tous les résultats

Club de canoë-kayak en France
Sport dans le Calvados
Équipe de kayak-polo